Petkovac est un toponyme qui peut désigner :
Petkovac, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Novi Grad et dans la République serbe de Bosnie ;
Petkovac, un village de Croatie situé dans la municipalité de Petrinja, comitat de Sisak-Moslavina.